Monsters steht für:

 Monsters (Film), britisches Science-Fiction-Drama von Gareth Edwards (2010)
 Monsters (Album) der J-Rock-Band D’espairsRay (2010)
 The Monsters (Band), Punkrock-Band aus Bern (Schweiz)
 Monsters (Sophia Kennedy), Musikalbum von Sophia Kennedy (2021)
 Cleveland Monsters, US-amerikanisches AHL-Eishockeyteam

Siehe auch:
 Monsters, Inc (Die Monster AG)

 Monster (Begriffsklärung)